Service du Traitement de l'Information de la Gendarmerie
Sursis en procédure pénale française#Le sursis assorti d'une peine de Travail d'Intérêt Général (« TIGE », 1983)